Флаг Заво́лжского муниципального района Ивановской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 16 марта 2007 года решением Заволжского районного Совета четвёртого созыва № 13 и 29 мая 2007 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 3248.

Описание 
«Флаг представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3 разделённое нисходящим от древка малиновым клином (в 3/8 полотнища) на зелёную и голубую части, поверх клина изображена жёлтая комета из герба района».

Обоснование символики 
Флаг Заволжского муниципального района языком символов и аллегорий отражает природно-географические, культурные и экономические особенности района.

Деление композиции флага клином на голубую и зелёную части аллегорически указывает на название района, основанное на его географическом расположении на севере Ивановской области и отделении от остальных районов области рекой Волгой. Зелёный цвет — символ жизненного роста, природы, здоровья указывает на леса, которыми богат район. Здесь расположено несколько природных комплексов, включая территории гослесфонда и государственный природный зоологический заказник «Заволжский».

Клин аллегорически символизирует устремление ввысь, движение вперёд, преодоление преград.

Изображение кометы напоминает о Фёдоре Александровиче Бредихине (1831—1904), выдающемся русском астрономе, совершившем целый ряд научных открытий. Большую часть жизни Бредихин по несколько месяцев в год проводил в имении Погост рядом с Заволжском.

Контрастная смена цветов герба аллегорически символизирует один из старейших российских химических заводов, находящийся в городе Заволжске и известный в XX веке изготовлением качественных красителей для тканей.

Жёлтый цвет (золото) — символ богатства, урожая, уважения и интеллекта

Малиновый цвет (пурпур) — символ славы, достоинства, знатное происхождение.

Синий цвет (лазурь) — символ чести, духовности, благородства.

Примечания

См. также 

Флаги с изображением комет